Torhowyzja (ukrainisch  russische Entsprechung Torhowiza/Торговица) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:

 Torhowyzja (Horodenka), in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka
 Torhowyzja (Kolomyja), in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Torhowyzja (Konotop), in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Torhowyzja (Nowoarchanhelsk), in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk
 Torhowyzja (Dubno), in der Oblast Riwne, Rajon Dubno

Torhowyzja ist der Name folgender Flüsse:

 Torhowyzja (Fluss), Zufluss der Sula